Dorfbach kan syfta på:

Schweiz
 Dorfbach (vattendrag, Schweiz, Valais)